Île Latorre désigne au moins deux îles du Chili :
 Île Latorre (Antártica), sur la commune de l'Antarctique chilien, en région de Magallanes et de l'Antarctique chilien ;
 , sur la commune de Natales, en région de Magallanes et de l'Antarctique chilien.